ФК Хегельманн () — профессиональный футбольный клуб из Каунаса, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Клуб был основан немецкой логистической компанией Hegelmann Transporte для спонсорских целей и обеспечения досуга рабочих. Клуб долгое время играл в любительских лигах, а в конце сезона 2015/16 вышли в литовскую I лигу. Проведя там сезон, команда не получила лицензию и вернулась во II лигу. В сезоне 2018 года команда стала чемпионом II лиги и вновь вышла в лигу выше, где команда впоследствии занимала 7-е (2019) и обеспечившее выход в высшую лигу 2-е (2020). В дебютном сезоне в А-Лиге клуб занял 5-е место.

Состав 
Состав на 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
  '''Вторая лига Литвы по футболу
  Победитель (1): 2018.

Сезоны (2009—…)

Известные игроки 

  Наурис Петкявичюс, (2020—2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Литвы
Спортивные клубы Каунаса